Das Mercantile Credit Classic 1992 war ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Saison 1991/92. Die letzte Austragung des Turnieres fand im Bournemouth International Centre im englischen Bournemouth statt. Als Sieger des Turnieres ging Steve Davis hervor, der in einem engen Finale Stephen Hendry mit 9:8 besiegen konnte. Hendry spielte mit einem 140er-Break das höchste Break des Turnieres, in der Qualifikation spielten Anthony Bolsover und Lee Grant jeweils ein 142er-Break.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr stieg das gesamte Preisgeld um 26.000 ₤ auf 326.000 ₤.

Hauptrunde 
Die 32 Qualifikanten und 32 gesetzte Spieler traten ab dem 1. Januar an, um in sechs Runden den Turniersieger zu ermitteln.

Finale 
Nachdem Steve Davis durch ein 73er-Break mit 1:0 in Führung gegangen war, konnte Stephen Hendry drei Frames in Folge zum 1:3 gewinnen. Doch Davis schaffte die Wende und drehte den Spielstand zum 5:3. Hendry konnte auf 5:4 verkürzen, aber Davis stellte den alten Abstand wieder her. Hendry gelang durch ein 108er-Break das 6:5 und glich ein Frame später wieder aus. Davis gelangen ein 67er- und ein 99er-Break, sodass er mit 8:6 in Führung ging. Hendry gelang es noch, zum 8:8 auszugleichen, doch ein 57er-Break im Decider von Davis bescherte letzterem den 23. Ranglistenturniersieg seiner Karriere.

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde vom 25. bis zum 28. August 1991 ausgetragen. Sie ging über sieben Runden bei 450 teilnehmenden Spielern. 32 weitere Spiele waren direkt für die Runde der letzten 64 gesetzt.

Century Breaks 
Im Laufe des Hauptturnieres wurden 16 Century Breaks gespielt, zusätzlich wurden in der Qualifikation 32 Centurys gespielt.

Hauptrunde

Qualifikation

Einzelnachweise 

1992
Snookerveranstaltung 1992
Billardturnier in Bournemouth